

Musique et danse 
 La salsa est à la fois une danse et un genre musical :
 Salsa (style portoricain),
 Salsa (style cubain) ;
 Salsa, un album de Fania.

Cinéma 
 Salsa, film documentaire américain (1976);
 , film américain réalisé par Boaz Davidson (1988);
 Salsa, film franco-espagnol réalisé par Joyce Buñuel (2000);

Télévision 
 Salsa, série télévisée américaine (1997 - 2000);
 , série télévisée norvégienne (2001);

Acronyme 

 SALSA Société d’agriculture, lettres, sciences et arts de la Haute-Saône

Cuisine 
 Sauce salsa

Patronymie
 Carlo Salsa - journaliste, écrivain et scénariste italien
 Sandro Salsa - universitaire italien
 Tommaso Salsa (1857-1913) - général italien

Marques et produits 
 Salsa Jeans : une marque de jeans portugaise,
 Fabio Salsa : une enseigne de coiffure et de produits de beauté, créée par Franck Provost,
 HTC Salsa : un modèle de smartphone Android.
 , un concept-car fabriqué par SEAT.

Langage de programmation
  (Simple Actor Language System and Architecture), un langage de programmation.

Autres 
 Salsa, un genre d'araignées.